Симоне (, ) — итальянская и французская фамилия.

Известные носители 
 Симоне, Диего (род. 1989) — аргентинский гандболист.
 Симоне, Марко (род. 1969) — итальянский футболист.
 Симоне, Пьер (1921—2020) — французский участник Движения Сопротивления, кавалер ордена Освобождения.
 Симоне, Роберт (1903—?) — канадский селекционер и владелец частного питомника.
 Симоне, Энрике (1866—1927) — испанский художник.